Макогон:

 Макогон — элемент кухонной утвари для растирания продуктов.

Фамилия 
 Макогон, Дарья Дмитриевна (более известная как Ирина Вильде; 1907—1982) — советская писательница.
 Макогон, Дмитрий Яковлевич (1881—1961) — украинский поэт, писатель, педагог.
 Макогон, Иван Васильевич (1907—2001) — советский скульптор, педагог, народный художник Украины.
 Макогон, Игорь Васильевич (род. 1969) — советский и украинский футболист.
 Макогон, Павел Матвеевич (1872—после 1930) — член IV Государственной Думы от Екатеринославской губернии, крестьянин.
 Макогон, Полина Александровна (1919—1943) — военная лётчица, гвардии лейтенант.
 Макогон, Сергей Иванович (1906—1969) — советский хозяйственный деятель, лишён звания Героя Социалистического Труда.

См. также 
 Макагон